Linia kolejowa Barca St. 1 – Košice – linia kolejowa na Słowacji
 Linia kolejowa Barca St. 1 – Košice – linia kolejowa na Słowacji